Dubonnet steht für:

 Dubonnet, französischer Aperitif
 Automobiles André Dubonnet, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Dubonnet-Federung, Baugruppe für die Aufhängung, die Federung und die Dämpfung eines Kraftfahrzeug-Vorderrades

Dubonnet ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Dubonnet (1818–1871), französischer Spirituosenhersteller
 André Dubonnet (1897–1980), französischer Ingenieur, Unternehmer, Erfinder, Offizier, Jagdpilot, Automobil-Rennfahrer und  Olympiateilnehmer im Bobfahren